A lavagem intestinal, também chamada de limpeza intestinal, é um procedimento que efetua a limpeza das vísceras (intestino grosso), com o objetivo de promover a retirada de resíduos fecais, que são fontes de processos intoxicativos do corpo. É usada uma sonda retal, tendo por finalidade: eliminar ou evitar a distensão abdominal e flatulência, facilitar a eliminação de fezes, remover sangue nos casos de melena e preparar o paciente para cirurgia, exames e tratamento do trato intestinal. Há também o método natural de limpeza intestinal. Nele são usados plantas, como o mastruço, o sene, ambos com alto poder desintoxicante do trato intestinal. Óleos minerais, como o óleo de rícino, também fazem parte do tratamento caseiro de limpeza dos intestinos, desobstruindo resíduos de fezes acumulados, por décadas, no trato digestivo dos que se alimentam de carne. O posicionamento do paciente a ser submetido à lavagem intestinal deve proporcionar conforto e facilitar o acesso ao trato intestinal. Para isso, é necessário que o paciente seja colocado em decúbito lateral esquerdo.

Objetivo
Promover o esvaziamento intestinal para a realização de procedimento diagnóstico ou cirúrgico; evitar distensão abdominal.

Material
 Irrigador com extensão clampada, contendo solução prescrita: água morna, glicerina, solução salina, SF + glicerina, fleet enema, minilax;
 Sonda retal (mulher: 22 ou 24; homem: 24 ou 26);
 Pincha para fechar o intermediário; gazes; vaselina ou xilocaína; cuba-rim; papel higiénico; luva de procedimento; suporte de soro; comadre; biombo; impermeável; lençol móvel; solução glicerinada ou fleet enema; saco para lixo.

Técnica 
	Verifique na prescrição médica a indicação da realização do procedimento;
	Higienize as mãos, conforme a sua técnica;
	Prepare a solução prescrita para a lavagem à temperatura de 37°C;
	Adapte o equipo de soro ao frasco que contém a solução preparada para a lavagem;
	Preencha a câmara de gotejamento e retire o ar da extensão do equipo;
	Prepare numa bandeja o material necessário para o procedimento;
	Leve o material para o quarto do paciente;
	Promova a privacidade do paciente, colocando biombo e/ou fechando a porta do quarto;
	Explique o procedimento ao paciente;
	Pendure o frasco da solução em suporte de soro com altura não superior a 70 cm em relação ao paciente;
	Forre a cama com material impermeável ou plástico;
	Oriente/ auxilie/coloque o paciente em decúbito dorsal;
	Calce as luvas de procedimento;
	Remova a bolsa coletora, se o paciente estiver usando sistema de duas peças, e mantenha a placa protetora aderida. Se a bolsa for na parte superior da bolsa, para facilitar acesso ao estoma;
	Identifique a boca da colostomia em que será realizada a lavagem (boca distal);
	Lubrifique o quinto dedo (mínimo) com lidocaína em gel a 2%;
	Realize o toque digital, introduzindo o dedo lubrificado delicadamente através do estoma, para avaliar a perviedade do estoma;
	Lubrifique a extremidade da sonda com lidocaína em gel a 2%;
	Introduza a sonda aproximadamente 10 cm no estoma com movimentos suaves;
	Insufle o balão da sonda conforme orientação do fabricante, mantendo observação do estoma para detectar sinais de isquemia (escurecimento do estoma);
	Tracione a sonda suavemente para avaliar a oclusão da alça pelo balão da sonda;
	Passe a sonda através da bolsa coletora (sistema de duas peças) e adapte a bolsa à placa, ou feche a abertura da parte superior da bolsa (sistema de uma peça) com esparadrapo, fixando a sonda na bolsa;
	Mantenha a presilha de fechamento da bolsa disponível para ser reutilizada no final do procedimento;
	Conecte o equipo à extremidade da sonda;
	Abra a pinça do equipo de soro e infunda à solução a velocidade adequada ao objetivo da lavagem;
	Mantenha uma comadre ou cuba-rim abaixo da abertura da bolsa para coletar o liquido que retorna pela boca da colostomia que está recebendo a lavagem;
	Mantenha outra comadre para coletar a eliminação retal;
	Desinsufle o balão da sonda e remova-a quando terminar de infundir a solução ou quando a eliminação retal estiver clara (preparo de cólon distal);
	Feche a abertura da bolsa coletora (sistema de duas peças) ou troque a bolsa, se for de uma só peça;
	Auxilie o paciente na higiene perianal, se houver eliminação pela via retal;
	Deixe o paciente confortável;
	Recolha o material, mantendo a unidade organizada;
	Encaminhe o material permanente e o resíduo para o expurgo;
	Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel-toalha e passe álcool a 70%;
	Despeje o conteúdo da comadre no vaso sanitário e lave a comadre no expurgo;
	Retire as luvas de procedimento;
	Higienize as mãos;
	Cheque e anote o procedimento realizado na folha de anotação de enfermagem do prontuário do paciente, registrando o aspecto do retorno intestinal.
       Procedimento finalizado.

Tratamentos médicos